Assunta Spina – dramma di Salvatore Di Giacomo (1909), adattamento teatrale dell'omonima novella digiacomiana (1888)
Assunta Spina – film del 1915 diretto da Francesca Bertini e Gustavo Serena
Assunta Spina – film del 1930 diretto da Roberto Roberti
Assunta Spina – film del 1948 diretto da Mario Mattoli
Assunta Spina – film del 1992 diretto da Sandro Bolchi
Assunta Spina – miniserie televisiva del 2006 diretta da Riccardo Milani